Il singolare del torneo di tennis Fortis Championships Luxembourg 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Lisa Raymond 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Kim Clijsters (campionessa)
 Silvia Farina Elia (secondo turno)
 Amanda Coetzer (semifinali)
 Anke Huber (quarti di finale)

 Anna Kurnikova (quarti di finale)
 Lisa Raymond (finale)
 Anne Kremer (primo turno)
 Francesca Schiavone (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fortis Championships Luxembourg 2001